Тре́фы (от  'клевер'; кре́сти, кре́сты, жёлуди) — чёрная карточная масть.

Аналоги в нестандартных колодах 
 В немецкой колоде и швейцарской колоде: жёлуди () — см. также жёлуди (масть).
 В итало-испанской колоде: палицы.
 В картах таро: жезл

Коды символа масти при наборе текстов 
Unicode — U+2663 и U+2667
 ♣ ♧
HTML — &#9827; (или &clubs;) и &#9831;
 ♣ ♧

Примечания 

Масти игральных карт
Крест